Benjelloun ou Ben-Jelloun (en arabe : ou encore ) est un patronyme marocain. Il peut désigner :

Banquiers 

 Ahmed Amin Benjelloun Touimi (1957-), est le PDG de Barid Al Maghrib.
 Othman Benjelloun (1932-) est un banquier et homme d'affaires marocain, président du groupe Finance Com, et Président-directeur général de la BMCE Bank.

Écrivains 

 Abdelmajid Benjelloun, né à Fès en 1944, est un écrivain, poète et historien marocain d'expression française, spécialiste de l’histoire du nord du Maroc.
 Hassane Benjelloun (1955-), est un écrivain marocain.
 Tahar Ben Jelloun (1947-), est un écrivain et poète marocain de langue française.

Ministres 

 Ahmed Majid Benjelloun ministre marocain (1927-2009), de l'Information, ministre de la fonction publique et procureur du Roi.
 Abdelaziz Benjelloun (1934-), ministre marocain.
 Abdelkrim Benjelloun Touimi (1911-1977), est un homme politique marocain, militant très actif de l’indépendance du Maroc, il en fut le premier ministre de la Justice.
 Abdelkader Benjelloun (?-1992), est un homme politique marocain, qui a occupé divers ministères pendant le règne d'Hassan II.
 Ali Benjelloun a été ministre de la justice du Maroc.

Hommes d'affaires 

 Omar Benjelloun (1928-2003), est un homme d'affaires marocain, frère d'Othman Benjelloun, qui a donné son nom à la Fondation Omar-Benjelloun.
 El-Hassan Benjelloun (1901-1997), est un homme d'affaires marocain, signataire du Manifeste de l'indépendance.

Hommes politiques 

 Ahmed Benjelloun secrétaire général du Parti de l'avant-garde démocratique et socialiste et ancien député.
 Omar Benjelloun est un homme politique marocain, dirigeant de l'Union socialiste des forces populaires, assassiné le  par la Chabiba islamiya.

Sportifs 

 Abdessalam Benjelloun (1985-) est un footballeur international marocain 
 Mohamed Benjelloun Touimi (1912-1997) est une personnalité marocaine à l'origine de la création d'un nombre important d'associations sportives au Maroc.

Cinéaste 
 Ali Benjelloun (1983-), cinéaste marocain

Musiciens 
Mehdi Benjelloun (1999-), dit Petit Biscuit, est un musicien compositeur, interprète de musique électronique
 Michaal Benjelloun est un guitariste de rock et de blues français.

Bachir Benjelloun a été un musicien multi instrumentalist, né à Casablanca & a Vecu au Danemark

Universitaires 
Abdelaziz Benjelloun (1940-), professeur de droit marocain, ancien président du Conseil constitutionnel.

Entités 
 La Fondation Omar-Benjelloun est une fondation marocaine basée à Marrakech.

Notes et références 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme marocain